Чорногора — гірський масив у Карпатах
 «Чорногора» — футбольний клуб з Івано-Франківська